Zygfryd I (919-998) – hrabia w Luksemburgu 963-998
 Zygfryd I (1230-1298) – książę Anhaltu-Zerbst 1252-1298